Jelenji potok je lahko:

Jelenji potok, potok, ki izvira na južnih pobočjih gore Hruški vrh (1776 m) v Karavankah
Jelenji potok, pritok Bedenovega grabna, potoka pri Litiji